Roger Barilier, né le  à Aclens et mort le , est un musicien, pasteur, compositeur et écrivain vaudois.

Biographie 
Roger Barilier suit des études de théologie à l'Université de Lausanne. Après deux années passées en France comme aumônier de jeunesse à Montpellier et pasteur suffragant à Bordeaux, il rejoint la Suisse et reçoit la consécration au ministère pastoral en , à la cathédrale de Lausanne. Il travaille ensuite dans les paroisses de Villarzel, Vufflens-la-Ville et Saint-Jean de Cour à Lausanne. Il prend sa retraite en 1976, poursuivant néanmoins sa tâche dans la paroisse de la cathédrale durant huit ans. Roger Barilier est également écrivain et publie des ouvrages de réflexion théologique, Amour et société érotique aux Éditions du Cerf, et Dieu en questions aux Éditions de la Nouvelle Revue de Lausanne, ainsi que des pièces de théâtre : Viret banni, La reine Berthe ou Mille ans sont comme un jour, aux Cahiers de la Renaissance vaudoise.

Observateur attentif de son temps, Roger Barilier exerce ses talents d'éditorialiste pendant presque vingt ans à la Nouvelle Revue de Lausanne. Une sélection de ses chroniques a paru aux Éditions Ouverture en 1995, sous le titre Des vérités bonnes à dire. Il a également composé la musique et les paroles de cantiques que l'on retrouve dans le recueil de chants des Églises réformées de Suisse romande. Homme de foi et de culture, il a marqué de sa présence les différents lieux où il s'est engagé.

Un fonds Roger Barilier a été créé à la Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne.

Sources 
 
 Nécrologie 24 Heures, 2005/02/22 #rs2014.12.10

Liens externes 
 Vaud: décès du pasteur Roger Barilier - protestinfo
 Promesses - La Chasteté préconjugale no. 109
 Le pasteur Roger Barilier | La Revue réformée
 

Pasteur suisse
Écrivain suisse d'expression française
Personnalité vaudoise
Naissance en décembre 1914
Décès en février 2005
Projet:Valdensia/Articles liés
Décès à 90 ans